Le camp de Nuseirat () est un camp de réfugiés palestiniens situé dans la partie centrale de la bande de Gaza, à cinq kilomètres au nord-est de la ville de Deir al-Balah et à proximité des camps de Bureij and Maghazi. 

Le camp est surpeuplé avec plus de  et contient onze bâtiments scolaires, dont neuf fonctionnent avec un horaire double, abritant un total de vingt écoles. Les conditions sanitaires sont sévères, en particulier pour les enfants.

En 2006, du fait d'attaques israéliennes sur des infrastructures, la population se voit privée d'électricité et d'eau.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
  Nuseirat, district de Gaza, PalestineRemembered.com 
  Le camp de Nuseirat, sur le site de l'UNRWA.

Camp de réfugiés palestiniens